DB Baureihe V 200 steht für folgende Lokomotiven:

 Diesellokomotive DB-Baureihe V 200.0, spätere Baureihe 220 der Deutschen Bundesbahn
 Diesellokomotive DB-Baureihe V 200.1, spätere Baureihe 221 der Deutschen Bundesbahn

Siehe auch:
 Diesellokomotive DR-Baureihe V 200  der Deutschen Reichsbahn